Die Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj (ILERA), , ist die internationale Vereinigung von Esperanto sprechenden Funkamateuren.

Geschichte 
Die ILERA wurde am 4. August 1970 in Wien als internationale Vereinigung der Funkamateure gegründet, die Esperanto sprechen oder seine Verwendung lernen möchten. Zweck ist, ein weltweites Netzwerk von ILERA-Amateurfunkstationen zu errichten, um die Menschen friedlich zu verbinden und so auch die Nützlichkeit von Esperanto in der Funkkommunikation zu demonstrieren. So wird der internationale Austausch unter Menschen ermöglicht, die sich mit Funktechnik befassen. Traditionell wird auf den in der Regel jährlich stattfindenden Esperanto-Weltkongressen jeweils eine Amateurfunkstation aufgebaut.

Die Verbandszeitschrift trägt den Titel ILERA-Bulteno („ILERA-Bulletin“). Da die ILERA keinen Nationalstaat repräsentiert, kann sie nicht Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU) werden, der internationalen Vereinigung von nationalen Amateurfunkverbänden.

Weblinks 

 Frühere Website (englisch).
 ILERA-bultenoj, einige Ausgaben des Verbandsmagazins zum Herunterladen (PDF).

Einzelnachweise 

Esperanto-Verband
Amateurfunkorganisation
Internationale Organisation
Gegründet 1970